Rospatt ist der Familienname folgender Personen:

 August von Rospatt (1869–1942), deutscher Verwaltungsbeamter, Rittergutsbesitzer und Parlamentarier
 Cassius Rospatt (1830–1917), deutscher Reichsgerichtsrat
 Johann Joseph Rospatt (1801–1881), deutscher Historiker 
 Lambert Rospatt (Lambert Joseph Rospatt; 1829–1902), deutscher Jurist und Beamter 
 Michael von Rospatt (1935–2020), deutscher Schauspieler
 Theodor Rospatt (Carl Theodor Rospatt; 1831–1901), deutscher Baumeister